Madonna dell'Acqua – frazione del Comune di San Giuliano Terme
 Santuario della Madonna dell'Acqua – situato a Cascina
 Chiesa della Madonna dell'Acqua – situata a Mussolente